Рио Тигре има више значења:

 Рио Тигре (Ла Реформа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Тигре (Сан Лорензо Тесмелукан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Тигре (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику